Max Gumpel ist der Name folgender Personen:

* Max Gumpel (Bankier, 1863) (1863–1913), deutscher Bankier 
 Max Gumpel (Bauunternehmer) (1890–1965), schwedischer Bauunternehmer und Wassersportler
 Max Gumpel (Bankier, 1901) (1901–1966), deutscher Bankier